'''Lista districtelor municipale din provincia Alberta, Canada.

Note